Унесённые ве́тром () имеет следующие значения:

 «Унесённые ветром» — роман Маргарет Митчелл (1936), охватывающий события времён Гражданской войны в США (1860-е).
 «Унесённые ветром» — фильм Виктора Флеминга по роману Маргарет Митчелл, один из первых цветных кинофильмов (США, 1939).
 «» — мюзикл Маргарет Мартин на сюжет одноимённого романа (2008).
 «Унесённые ветром» — российская поп-группа.

См. также 
 
 Gone With the Wind — 17-й эпизод первого сезона мультсериала «Шоу Кливленда» (США, 2010).